Вагуш — португальська власна назва.

Топоніми

Вагуш — муніципалітет.
 Вагуш (парафія)
 Понте-де-Вагуш — парафія.
 Санту-Андре-де-Вагуш — парафія.
 Санту-Антоніу-де-Вагуш — парафія.